Haus Mohrmann ist der Name von

 Haus Mohrmann (Hannover); 1899 bis 1900 im Stil der Neogotik errichtetes Reihenhaus des Architekten Karl Mohrmann in Hannover
 Haus Mohrmann (Berlin); 1939 durch den Stadtbaurat Hans Scharoun errichtetes Gebäude in Berlin-Marienfelde, Falkensteinstraße 10